Шишлово — название нескольких населённых пунктов:
 Шишлово — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Шишлово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Шишлово — село в Новомосковском районе Тульской области.